Rudzienko peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Rudzienko, village du powiat de Mińsk, dans la voïvodie de Mazovie
 Rudzienko, village du powiat d'Otwock, dans la voïvodie de Mazovie
 Rudzienko, village de la voïvodie de Lublin